SPOС () — вариант массовых открытых онлайн-курсов, представляющий собой небольшой закрытый онлайн-курс, применяемый при реализации формального обучения в организации. Такие курсы ориентированы на малые академические группы и фактически являются реализацией модели обучения «перевернутый класс», когда учебные материалы, необходимые для изучения, доставляются обучающимся заранее, а аудиторное время отводится для взаимодействия преподавателя и обучающихся в виде совместной активной деятельности. В связи с этим SPOC ориентированы на определённые группы студентов, которые могут пройти курс и готовы взаимодействовать с другими на протяжении всего процесса обучения.

История возникновения 
Появление SPOC (small private online course) связано с трансформацией MOOC в частный локальный курс, выполняющий функции веб-поддержки. Данный термин был предложен Армандо Фоксом в 2013 году, профессором университета Калифорнии в Беркли, для обозначения локализованного экземпляра курса MOOC.

Классификация 
SPOС часто относят к одному из типов MOOC (массового открытого онлайн-курса), который отличается по типу доступа к материалам курса, среди которых выделяют:

 курсы с открытым доступом, материалы которых доступны для их слушателей без каких-либо ограничений;
 частично открытые курсы, ограничивающие доступ к содержанию курса или получению сертификата. Частично открытыми являются курсы, прохождение которых бесплатно, а для получения сертификата необходимо предъявить документы об образовании соответствующего профиля или оплатить процедуру проверки знаний и/или стоимость изготовления и почтовой пересылки сертификата. В частично открытых курсах слушателям помимо контента, предоставляемого бесплатно, могут быть предложены дополнительные платные разделы и услуги, не входящие в основную часть курса: отдельные лекции и тесты или целые модули, вебинары, индивидуальные консультации преподавателя, участие в коммерческих проектах по типу стажировки, проверка преподавателем самостоятельных работ и написание отзыва о них;
 курсы с ограниченным доступом: коммерческие курсы, прохождение которых возможно только на платной основе, а также корпоративные курсы и небольшие частные закрытые онлайн-курсы (SPOCs), предназначенные для сотрудников или клиентов отдельной компании.

Реализация SPOC 
При использовании SPOC преподаватель определяет какие функции и содержание курса использовать в обучении. SPOC может включать видео-лекции, задания с обратной связью, интерактивные лабораторные работы, дискуссионные форумы, аналогично используемые в MOOC. Использование MOOC позволяет преподавателям организовывать аудиторное время со студентами по-разному: например, предоставляя больше времени для проектной работы, а не для оценки заданий или проведения лекций. SPOC многими ассоциируются с «учебниками следующего поколения», позволяя преподавателям решать, как использовать некоторые или все части SPOC.

Примечания

Литература 
 Корнилов Ю. В., Государев И. Б. Опыт разработки онлайн-курсов и организации онлайн-обучения в высшей школе // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 5. С. 60.
 Гречушкина Н. В. Онлайн-курс: определение и классификация // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 6. С. 125—134.

Дистанционное образование
Высшее образование
Интернет-образование